Нурминка (приток Мёши) — река в Арском и Пестречинском районах Татарстана
 Нурминка (приток Оштормы) — река в Кукморском районе Татарстана
Нурминка (посёлок) — посёлок в Вятскополянском районе Кировской области